

Historia 
 Epoka Trzech Królestw w Chinach (220-265)
 Trzy Królestwa Korei

Filmy 
 Trzy królestwa – chiński film fabularny z 2008 roku w reżyserii Johna Woo
 Trzy królestwa: Wskrzeszenie smoka − film kostiumowy z 2008 roku w reżyserii Daniela Lee